La famille Bonlini est une famille patricienne de Venise. Elle fut agrégée pour part en 1667 à la noblesse de Venise après avoir soutenu l'effort de guerre en Candie et pour une autre part en 1685.
Leur plus illustre représentant fut Giovanni Carlo (1673-1731), fils de Costantino et Giulia Noris, fut musicologue.

Les armes des Bonlini se composent de cinq tiges de lin sur un terrain de sinople en champ d'azur et deux chardonnerets affrontés et appuyés sur la seconde et quatrième tige.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Liens externes
bio de G.C.Bonlini

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien